Okręty US Navy o nazwie USS  "Undine":
Pierwszy "Undine" by parowcem zbudowanym w 1863, który służył w czasie wojny secesyjnej, najpierw w Marynarce Unii, a następnie został zajęty przez Confederate States Navy.
Drugi "Undine" został zbudowany w 1893 i służył do 1910.
Undine